Itaporanga ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Itaporanga (Paraíba)
 Itaporanga (São Paulo)
 Itaporanga d'Ajuda